Шахан Гьокбакар (; род. 22 октомври 1980 в Измир) е турски филмов и комедиен актьор.

Биография

Филмография

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 

Родени през 1980 година
Турски актьори и актриси